Od betyder flere ting.

 Od – as i nordisk mytologi
 Od (våben) – den spidse ende af et stikvåben
 Od (program) – UNIX-program til visning af binære filer
 Od (drengenavn) – et drengenavn

Se også
 Operation Dagsværk – oplysnings- og solidaritetsorganisationen
 Overskudsdeling - politisk udtryk